Медаль «40 лет Байкало-Амурской магистрали» — ведомственная награда Министерства транспорта Российской Федерации, учреждённая приказом Минтранса от 5 ноября 2013 года №334 г. Москва "Об учреждении памятной медали "40 лет Байкало-Амурской магистрали".

Правила награждения 

Памятной медалью "40 лет Байкало-Амурской магистрали" награждаются работники и бывшие работники организаций железнодорожного транспорта и иные лица, внесшие значительный вклад в строительство и развитие Байкало-Амурской магистрали и проработавшие на Байкало-Амурской магистрали не менее 10 лет.

Решение о вручении медали принимается Министром транспорта Российской Федерации.

Правила ношения 

Памятная медаль "40 лет Байкало-Амурской магистрали" носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР и других ведомственных наград.

Описание медали 

Медаль изготовлена из латуни и имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклыми бортиками с обеих сторон.

На лицевой стороне - рельефное изображение движущегося вправо по рельсам локомотива с вагонами на фоне горных склонов.
Сверху - надпись в две строки: "БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ". В нижней части - надпись в две строки: "40 ЛЕТ".

На оборотной стороне - надпись в четыре строки: "МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Надпись сопровождается сверху малой эмблемой Министерства, а снизу - двумя расходящимися вправо и влево перекрещенными в нижней части лавровыми ветвями.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой с чередующимися полосами: синей - 1,5 мм, белой - 1,5 мм, синей - 4 мм, белой - 3,5 мм, зеленой - 3 мм, белой - 3,5 мм, синей - 4 мм, белой - 1,5 мм, синей - 1,5 мм. Ширина ленты - 24 мм.

Примечания

Ссылки 
 Вручили медали к 40-летию БАМа (Выпуск газеты "Гудок" от 09.07.2014)
 Посольство РФ в Белоруссии вручает медали к 40-летию БАМ (агентство REGNUM от 5 августа 2014 года)
 БАМ отметят медалью (выпуск газеты "Гудок" №20 от 07.02.2019)

Награды Министерства транспорта Российской Федерации
Байкало-Амурская магистраль
Появились в 2013 году в России